Булеи-Мозель:

 Булеи-Мозель — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Булеи-Мозель — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мозель.